Bloco das Poderosas (também conhecido como Bloco da Anitta) foi um bloco carnavalesco criado pela cantora brasileira Anitta para o carnaval. No dia 14 de janeiro de 2016, o bloco foi lançado oficialmente no Rio de Janeiro durante o primeiro ensaio do bloco.

Ensaios 
Foram realizados cinco ensaios do Bloco das Poderosas durante o período de janeiro a fevereiro 2016, sendo realizados no clube Monte Líbano no Rio de Janeiro e dois no Alto do Andu em Salvador. Durante os quatro ensaios, Anitta recebeu no palco Harmonia do Samba, Banda Eva, sobre os ensaios a cantora falou: "Amei os ensaios aqui. Eu adoro o carnaval e divertir as pessoas. Parece que as pessoas estão mais empolgadas. O Rio é muito animado e estou ansiosa com esse bloco, para ver a galera pular com a gente. Foi uma conquista nossa para todo mundo que sempre nos acompanhou, estou muito feliz".

Corte

Datas

Ensaios

Desfiles oficiais

Blocos carnavalescos do Rio de Janeiro
Anitta